Мерсе́д ( — милість) — назва кількох топонімів іспаномовного походження:

 Мерсед — округ у штаті Каліфорнія, США
 Мерсед — річка у штаті Каліфорнія
 Мерсед — місто у штаті Каліфорнія
 Мерсед — озеро у штаті Каліфорнія

Див. також 
 Мерседес